Albert Torres Barceló (1990-), ciclista menorquí
 Albert Torres i Bosch (1950-), dirigent veïnal català

Vegeu també 
 Albert Torras i Corbella